Юрий Михайлович Гончаров () — советский и российский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 4 января 1939 года.

В 1958 году поехал в Ленинград поступать в театральное училище.

В 1967 году окончил вечернее отделение актёрского факультета ЛГИТМиКа (курс З. Я. Корогодского).

В 1967—1969 — актёр Томского драматического театра.
В 1969—1971 — актёр Новосибирского театра «Красный факел».
В 1971—1977 — актёр Ленинградского ТЮЗа.
В 1977—1980 — актёр Ленинградского театра имени Ленинского комсомола.
В 1980—1985 — актёр Ленинградского МОЛОДОГО ТЕАТРА
В 1980—1999 — артист Ленконцерта.

Снимался в кино, главным образом в эпизодах.

Женат, есть сын — Михаил Юрьевич.

Фильмография 
 2008 — Дорожный патруль (сериал) … (8-я серия)
 2007 — Мушкетёры Екатерины (сериал)
 2007 — Улицы разбитых фонарей-8 — эксперт
 1993 — Конь белый (телесериал) (3-я серия)
 1992 — Гаджо — собутыльник Чечунова
 1991 — Человек со свалки — Юрий, отец Лены
 1989 — Частный детектив, или Операция «Кооперация» — хозяин подозрительных «Жигулей»
 1987 — Моонзунд — Хатов
 1986 — Исключения без правил — бульдозерист (новелла: «Золотая пуговица»)
 1986 — За Ветлугой-рекой — Михеич
 1984 — Три процента риска — работник авиабазы
 1984 — И вот пришёл Бумбо… — дворник
 1984 — Восемь дней надежды — шахтёр Сидоренко
 1983 — Требуются мужчины — Коляда
 1978 — Инженер Графтио — мужик
 1977 — Объяснение в любви (1977) … матрос
 1977 — Вторая попытка Виктора Крохина — Николай Гераскин, сержант милиции
 1977 — Сумка инкассатора — сообщник Ковалёвой
 1976 — Строговы — партизан-часовой (нет в титрах)
 1976 — Сентиментальный роман — Толя Щипакин
 1976 — Обыкновенная Арктика — строитель
 1976 — Меня это не касается — милиционер 1976 — Всего одна ночь — Мотыльков 1976 — Дикий Гаврила — отец Железы 1975 — Цемент — Сапёлкин 1975 — Полковник в отставке — Валентин, мастер участка токарей 1975 — Единственная… — зритель в зале суда (нет в титрах)
 1975 — Доверие — сотрудник Смольного (нет в титрах)
 1974 — Бронзовая птица — Тимофей Рыбалин, брат Жердяя 1974 — Сержант милиции — сержант 1974 — Наследники — Ефим Мишутин 1974 — Рождённая революцией (1 серия) — погромщик винных складов
 1974 — В то далёкое лето — командир отряда Юрий Михайлович
 1973 — Дверь без замка — Василий, рыбак, двоюродный брат Петра
 1973 — Это сильнее меня — Николай, прораб
 1972 — Идущие за горизонт — Вася Прозрачный, каменщик, грузчик
 1967 — Хроника пикирующего бомбардировщика — старшина

Примечание

Литература 
 

Актёры телевидения СССР
Актёры телевидения России
Выпускники Российского государственного института сценических искусств